Bescós steht für:
 Bescós de Garcipollera, Ort in der Provinz Huesca, Spanien
 Bescós de Guarga, Ort in der Provinz Huesca, Spanien